Shauna Nicole Kain é uma atriz estado-unidense-canadense descendente de irlandeses.

Filmografia 
 A Garota da Capa Vermelha (2011) (Roxanne)
 X-Men: O Confronto Final (2006) (Siryn/Theresa Rourke Cassidy)
 X-Men 2 (2003) (Siryn/Theresa Rourke Cassidy)
 O Caçador de Sonhos (2002)

Ligações externas 
 Página de Shauna Kain no IMDb

Kain, Shauna